Корсо, Виа дель Корсо () — одна из магистралей римского старого города, ведущая от пьяцца Венеция на север, к пьяцца дель Пополо.

В античности и Средневековье улица называлась Виа Лата ( — широкая дорога, просторный путь) и из-за разливов Тибра мало использовалась. В 1467 году при папе Павле II улицу восстановили и расширили. Своё нынешнее название улица получила по конным состязаниям (corso), проходившим здесь начиная с XV века вплоть до 1882 года.
На Корсо и близлежащих улицах располагается множество палаццо, гостиниц, ресторанов, кафе и магазинов.

Достопримечательности 
Западная сторона:

 Палаццо Бонапарте
 
 Санта-Мария-ин-Виа-Лата. 1658—1662
 Площадь Колонны
 Палаццо Киджи, резиденция премьер-министра Италии
 
 
 
 Сан-Карло-аль-Корсо
 
 
 Санта-Мария-дей-Мираколи

Восточная сторона:

 
 Палаццо Киджи-Одескальки
 Сан-Марчелло-аль-Корсо, барочный фасад конца XVII века работы Карло Фонтана
 
 Палаццо Колонна
 
 Санта-Мария-ин-Монтесанто

Литература 
 Heinz-Joachim Fischer: Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt. DuMont Buchverlag, Köln 2001, ISBN 3-7701-5607-2.

Улицы Рима
Марсово поле (Рим)